Il singolare  del Men's Rimouski Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Vasek Pospisil era il detentore del titolo ma ha perso in finale 6–7(6–8), 4–6 contro Rik De Voest.

Teste di serie

  Vasek Pospisil (finale)
  Malek Jaziri (primo turno)
  Yūichi Sugita (quarti di finale)
  John Millman (secondo turno)

  Bobby Reynolds (semifinali)
  Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)
  Michał Przysiężny (secondo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Men's Rimouski Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013